Noël de Castelnau - Frans burggraaf en generaal
 Le Castelnau (metrostation) - metrostation in Montreal, vernoemd naar bovenstaande generaal